Comunismo libertario es un término usado para referirse a posiciones políticas y económicas comunistas que suelen ser contrarias al centralismo estatal:

El anarcocomunismo, vertiente económica comunista dentro del anarquismo. En teoría, es un comunismo organizado descentralizadamente o sobre la base de la asociación voluntaria. Fue la principal propuesta económica del movimiento político anarcosindicalista a inicios del siglo XX.

 El marxismo libertario, vertiente política del marxismo que rechaza el marxismo-leninismo por considerar a su política de vanguardias de partido y burocracia central como contrarias al comunismo marxista. El término agrupa varias pequeñas corrientes más o menos similares.

Véase también 
 Socialismo libertario